Pazos puede referirse a:

Apellido 

 Pazos (apellido), apellido español de origen gallego.

Lugares 

 Pazos (Boente), aldea española de la parroquia de Boente, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Boiro), lugar español de la parroquia y municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Borela), lugar español de la parroquia de Borela, del municipio de Cerdedo-Cotobad, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Pazos (Brión), lugar español de la parroquia de Ons, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Burres), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Mella), aldea española de la parroquia de Mella, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Puenteceso), parroquia española del municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pazos (Zas), parroquia y aldea española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Pazos de Borbén, municipio español de la provincia de Pontevedra, Galicia.